VK 3001 – prototyp niemieckiego czołgu średniego, wyprodukowany w 1941 roku przez firmę Henschel
 VK 3001 – prototyp niemieckiego czołgu średniego wyprodukowany przez firmę Porsche w 1941 roku